(prononcé , ) est un mot turc qui peut désigner :

Localités 
 Cumhuriyet, un quartier du district de Bahçelievler dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Beykoz dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Beylikdüzü dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Büyükçekmece dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un village du district de Bitlis dans la province de Bitlis ;
 Cumhuriyet, un village du district de Çay dans la province d'Afyonkarahisar ;
 Cumhuriyet, un village du district de Dinar dans la province d'Afyonkarahisar ;
 Cumhuriyet, un village du district de Gülağaç dans la province d'Aksaray ;
 Cumhuriyet, un village du district de Karakoçan dans la province d'Elâzığ ;
 Cumhuriyet, un village du district de Kahta dans la province de Adıyaman ;
 Cumhuriyet, un village du district de Kars dans la province de Kars ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Kartal dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Küçükçekmece dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Sarıyer dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Silivri dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Sultangazi dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district de Şişli dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un quartier du district d'Üsküdar dans la province d'Istanbul ;
 Cumhuriyet, un village du district de Yıldızeli dans la province de Sivas ;

Autres 
 Cumhuriyet Anıtı, un monument de la place Taksim à Istanbul ;
 Parti républicain du peuple (), parti politique de Turquie ;
 Parti républicain turc (), parti politique de Chypre du Nord ;
 Cumhuriyet, un journal turc ;
 Université Cumhuriyet à Sivas

Homonymie de toponyme